Tangerine (termine inglese per il mandarino tangerino) può riferirsi a:

Cinema 
 Tangerine – film del 2015 diretto da Sean Baker

Geografia 
 Tangerine – census-designated place della Contea di Orange, Florida (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Tangerine (One More for the Road) – raccolta di racconti di Ray Bradbury

Musica 
 Tangerine – gruppo musicale rock progressivo francese
 Tangerine – canzone del 1941 composta da Victor Schertzinger (musica) e Johnny Mercer (parole) 
 Tangerine – traccia dell'album Led Zeppelin III dei Led Zeppelin del 1970
 Tangerine – album di Dexter Gordon del 1972
 Tangerine – singolo dei Feeder del 1997, dall'album Polythene 
 Tangerine – traccia dell'album Soul Searching Sun dei Life of Agony del 1997
 Tangerine – singolo dei Moist del 1997, dall'album Creature
 Tangerine – album delle Vixen del 1998
 Tangerine – traccia dell'album Munki Brain dei The Queers del 2007